Патриарх Антиохии, Антиохийский патриарх — титул нескольких христианских религиозных лидеров. Название происходит от города Антиохия-на-Оронте, бывшего в первом тысячелетии нашей эры крупным религиозным центром Ближнего Востока. Ныне город находится в Турции, носит название Антакья, и ни один из патриархатов реально там не находится.

Титулом патриарха Антиохии именуются:
 Патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Антиохийской православной церкви, третьей по статусу среди взаимнопризнанных автокефальных православных церквей. Резиденция — в городе Дамаске, Сирия. См. Список Антиохийских патриархов.
 Глава Сирийской (Сиро-яковитской) православной церкви, одной из Древневосточных православных церквей. Резиденция — в городе Дамаске, Сирия.
 Глава Сирийской католической церкви, одной из восточнокатолических церквей. Резиденция — в городе Бейруте, Ливан.
 Глава Маронитской католической церкви, одной из восточнокатолических церквей. Резиденция в Бкирке (Бкерке) недалеко от Бейрута, Ливан.
 Глава Мелькитской католической церкви, одной из восточнокатолических, грекокатолических церквей. Резиденция — в городе Дамаске, Сирия.

Ранее существовал также Римо-католический (латинский) патриархат Антиохии, находившийся в подчинении папы римского. Патриархат возник во времена Антиохийского княжества крестоносцев. В дальнейшем, титул латинского патриарха Антиохии сохранялся много веков после исчезновения и княжества, и самого патриархата, как почётная должность-синекура (титулярный патриархат). Был упразднён в 1964 году, во время налаживания экуменического диалога Ватикана с православными церквями, одновременно с титулом католического патриарха Константинополя. См. также патриархат Западной Индии. 

История христианства
Патриархи
Религиозные титулы
Католицизм